El título en inglés A Touch of Love puede referirse a:

 A Touch of Love (1915), película dirigida por Tom Ricketts;
 A Touch of Love (Su vida íntima, 1969), película dirigida por Waris Hussein; y a
 A Touch of Love (Nina toma un amante, 1994), película dirigida por Alan Jacobs.